SEGU steht für:

 Flughafen Guayaquil in Ecuador als ehemaliger ICAO-Code

Segu steht für:

 Ségou, eine Stadt in Mali
 Segu, einen ehemaligen afrikanischen Staat, siehe Reich von Bambara

Segu oder Segú ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard López Segú (* 1979), spanischer Fußballspieler
 José Segú (1935–2010), spanischer Radrennfahrer
 Santiago Segu, spanischer Radrennfahrer
 Sebastià Segú, spanischer Radrennfahrer
 Sergi López Segú (1967–2006), spanischer Fußballspieler

SEGU